Ministerstvo dopravy existuje v mnoha státech:

 Ministerstvo dopravy České republiky – od 1. ledna 2003 v České republice
 Ministerstvo dopravy, Nový Zéland
 Ministerstvo dopravy, Singapur
 Department for Transport, Spojené království
 Transport Canada, Kanada
 Ministerstvo dopravy, Kolumbie

V některých státech spadá doprava do působnosti ministerstev s širší působností nebo jiným názvem:
 Ministerstvo dopravy a spojů České republiky – do 1. ledna 2003 v České republice

Subjekty v dopravě